Ryszard Łukasik – kapitan, ps. „Rozmaryn” walczący w Oddziale Dywersyjnym „Wilka” 
 Ryszard Łukasik – admirał floty
 Ryszard Łukasik – piłkarz